HHR est un sigle qui peut désigner :
 Haramain High Speed Rail, une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant La Mecque à Médine via Djeddah ;
 HHR, un véhicule du constructeur automobile américain Chevrolet vendu entre 2005 et 2011.